Дани́ла Влади́мирович Ка́шин (род. 6 ноября 1996, Казань, Татарстан), более известный как DK, — российский видеоблогер, рэп-исполнитель, электронный музыкант и стример. Начал свою карьеру с летсплеев на YouTube, позже сменив формат на лайфстайл-видеоролики и музыкальные пародии. Помимо этого, в то время начал заниматься личной музыкальной деятельностью, а в 2021 году начал проводить прямые эфиры в формате общения.

Биография и карьера 
Родился 6 ноября 1996 года в Казани. Отец ушёл из семьи, когда Данила был ещё в раннем возрасте. Братьев и сестёр у Кашина нет. Детство у Данилы было тяжёлым: он много ругался с матерью, а во дворе не было почти ничего, даже детской площадки, поэтому развлекался он так, как только мог. Эти развлечения один раз довели до того, что он чуть ли не сгорел заживо, но всё обошлось несильными ожогами. В детстве мама отдала Данилу в музыкальную школу на фортепиано. Школу он не окончил, а в 11 лет узнал о программе FL Studio, с помощью которой начал создавать свои первые треки. Будучи подростком, Кашин пытался превратить увлечение в искусство, о котором должны узнать все.

В 2013 году создал канал на YouTube «D.K. Inc.»; первое видео было загружено в 2016 году. Изначальным форматом роликов были летсплеи по видеоигре CS:GO, однако позже стали публиковаться видеоролики связанные исключительно с музыкой, а также другие лайфстайл-видео.

19 мая 2017 года в Москве состоялся первый сольный концерт Кашина.

В июне 2019 года выпустил сольный альбом «Ненаход», содержащий 8 треков общей длительностью 24 минуты.

21 августа 2020 года выпустил альбом Synonim, содержащий 10 треков.

17 сентября 2021 года выпустил сингл «Ping Pong» — совместную песню с GSPD, а также клип на неё. Трек вошёл в состав нового альбома Hypocrite EP, вышедшего 1 октября 2021 года, длительность которого составила 22 минуты 47 секунд. В него вошли также старые треки: «Лицемер», «Я смотрю аниме», «Где твой идол»; ремейки старых работ: «Любовь», «Не достоин жизни»; а также новые: «Ping Pong», «Крути», «Nerves». В альбоме присутствуют два совместных трека — с GSPD и с Alrt.

В 2021 году начал проводить прямые трансляции, изначально начав стримить на YouTube, а позже перешёл на Twitch.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Видеография

Рэп-баттлы

Шоу и фестивали 
 2015: «Фабрика лайков»;
 2018: «Видфест» (Санкт-Петербург и Москва).

Работы в качестве режиссёра 
 2017: Лиззка — «Дисс на Атеву».

Концертные туры 
 2017: тур по России и Белоруссии (совм. с Совергоном);
 2018: тур Splatterhouse по России (совм. с CMH).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Ютуберы, известные под псевдонимами
Рэперы, известные под псевдонимами
Твичеры
Музыканты в жанре электронной музыки